You'll Find Out – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Kalem Company
You'll Find Out – film del 1940 diretto da David Butler
You'll Find Out – episodio del 1980 della serie tv TJ and the All Night Theatre